Somerset County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Somerset County (Maine)
 Somerset County (Maryland)
 Somerset County (New Jersey)
 Somerset County (Pennsylvania)